

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 2 podstawowe
 Barycz – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Mściwojów
 Barycz – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Dobroń
 Barycz – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno
 Barycz – wieś w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Domaradz
 Barycz – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Stubno
 Barycz – część wsi Wola Libertowska w woj. śląskiem, w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Barycz – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno
 Barycz – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Barycz – przysiółek wsi Dąbie w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa

Cieki w Polsce 
 Barycz – rzeka, dopływ Odry
 Barycz – struga, dopływ Gniłej Baryczy

Inne 
 Barycz – część miasta Kraków

Zobacz też 
 
 Wojciech Barycz – koszykarz
 Henryk Barycz – profesor historii UJ
 Rafał Barycz – polski architekt
 Barycz Nowa
 Baryczka

Przypisy